Шансе може да се односи на:

 Шанса, множина шансе, прилике

или

 Шансе (Горња Саона), насељено место у Француској, у департману Горња Саона
 Шансе (Ил и Вилен), насељено место у Француској, у департману Ил и Вилен
 Шансе (Манш), насељено место у Француској, у департману Манш